Carl Ebert – niemiecki reżyser operowy
 Carl Ebert – niemiecki hokeista, olimpijczyk